Кассиан — мужское имя латинского происхождения.

Носители, известные по имени 
 Иоанн Кассиан (ок. 360—435) — основатель монашества в Галлии и один из главных теоретиков монашеской жизни.
 Кассиан (ум. 1556) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Кассиан — архимандрит Юрьева монастыря. Казнён в 1505 году как еретик.

 Кассиан Авнежский (ум. 1392) — преподобномученик Русской православной церкви.
 Кассиан Босой (1438 или 1439—1532) — преподобный Волоколамский.
 Кассиан Грек (Угличский) (? — 1504) — православный святой, почитаемый в лике преподобных.
 Кассиан Затворник (XII век) — преподобный, затворник и постник печерский.
 Кассиан Нантский (1607—1638) — христианский мученик, блаженный.
 Кассиан Танжерский (ум. 298) — христианский мученик, кончину которого связывают с мученичеством святого Маркелла Танжерского.

 Кассиан (Безобразов) (1892—1965) — епископ Катанский (в юрисдикции Константинопольского патриархата), богослов, экзегет.
 Кассиан (Ляхницкий) (1735—1784) — архимандрит Киево-Братского монастыря РПЦ, педагог и ректор Киево-Могилянской духовной академии.
 Кассиан (Мухин) (род. 1954) — епископ неканонической РПЦЗ (В-В), епископ Марсельский и Западно-Европейский.
 Кассиан (Шостак) (род. 1968) — епископ Украинской православной церкви, епископ Иванковский, викарий Киевской митрополии.
 Кассиан (Ярославский) (1899—1990) — архиепископ Костромской и Галичский.

См. также 
 Касьянов день
 Касьян

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки